CLS steht für:

 Canadian Light Source, ein Synchrotron der 3. Generation an der University of Saskatchewan, in Saskatoon, Kanada
 Cargoleitstelle, ein Begriff aus dem Bahnwesen
 Challenge Air, eine deutsche Charterfluggesellschaft, Sitz in Troisdorf, nach dem ICAO-Code
 clear screen, Befehl im Betriebssystem MS-DOS und teilweise in der Programmiersprache BASIC sowie in C++
 Coffin-Lowry-Syndrom ein Dysmorphiesyndrom mit geistiger Behinderung
 Combat Lifesaver, die NATO-Bezeichnung für einen Sanitätssoldaten
 Common Language Specification, ein Teil des Common Language Infrastructure Standards
 Computational Life Science, ein Studiengang
 Continuous Linked Settlement, ein Verrechnungssystem im internationalen Devisenhandel zur Eliminierung des Abwicklungsrisikos
 Controllable Local System (CLS-Kanal), eine Schnittstelle im Smart Meter Gateway
 Core Labour Standards, die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)
 Creative Lighting System, Bezeichnung des MultiBlitz-Systems von Nikon
 Critical legal studies, eine Bewegung in der Rechtsphilosophie bzw. Rechtssoziologie
 Konjugierte Linolsäuren
 Mercedes-Benz CLS-Klasse, ein Automodell von Mercedes-Benz

 DSB CLS, eine Steuerwagen-Serie der Dänischen Staatsbahnen

CLS